Furiosa е предстоящ австралийски постапокалиптичен филм на режисьора Джордж Милър. Главната роля ще бъде изиграна от Аня Тейлър-Джой, а Крис Хемсуърт и Том Бърк също се очаква да участват. Той е спиноф и предистория на „Лудия Макс: Пътят на яростта“. Това ще бъде петият филм от поредицата „Лудия Макс“.

Филмът ще излезе по кината на 24 май 2024 г, след като предишната дата 23 юни 2023 г. е отменена.

Източници

Външни препратки 
 

Филми от 2024 година
Филми на Вилидж Роудшоу Пикчърс
Филми на Уорнър Брос
Американски научнофантастични екшъни
Американски приключенски филми
Американски трилъри